Apple ISO9660 Extensions (иногда Apple ISO 9660) — набор расширений представления данных, записанных на компакт-диск (CD-ROM). Описан в 1989 году, является расширением для стандартной файловой системы ISO9660 и служит для сохранения расширенных свойств файлов, применяемых в файловых системах HFS/HFS+ корпорации Apple (системы Macintosh, классическая Mac OS). Расширения Apple сохраняют обратную совместимость: при использовании таких дисков в других ОС формат читается как стандартный ISO9660 без возможностей доступа к расширенным метаданным.

Среди категорий метаданных HFS, сохраняемых в расширении:
 Время последней резервной копии
 Код типа файла
 Код приложения, в котором был создан файл, т. н. , определяет, в каком приложении будет открыт данный файл
 Флаги и информация для отображения в файловом менеджере Finder
 Ссылка на альтернативный поток ресурсов

Признаком использования расширений Apple является значение «APPLE COMPUTER, INC., TYPE: 0002» в поле System Identifier описателя Primary Volume.
Дополнительная информация расширений Apple сохраняется в структуре System Use Field записей Directory Record, при необходимости используется несколько структур System Use Field. В поле Signature ID используется константа «AA».

См. также 
 ISO9660

Примечания

Ссылки 
 Technical Note FL36: Apple Extensions to ISO 9660, developer.apple.com (копия)
 MacImage ISO + Apple Extensions
 Scene of the Cybercrime. page 183
 HFS/HFS+ and Macintosh extensions to ISO-9660, 2004
 man mkhybrid

Оптические диски
Программное обеспечение Apple